Sandman dansk Ole Lukøje - er en figur i overtro som bringer god søvn, drømme og kommer magisk (sove)sand på øjnene (heraf navnet) som gnides af om morgenen. Der er flere artikler som omhandler Sandman:
 Mr. Sandman - kendt sang fra 1954. Sunget af Vaughn Monroe & His Orchestra og senere samme år af The Chordettes og The Four Aces
 Enter Sandman - en sang af bandet Metallica
 The Sandman - tegneserie

Personer 
 Felix Sandman - svensk sanger
 Matz Sandman - en norsk forfatter, embedsmand og tidligere politiker og minister fra Arbeiderpartiet
 The Sandman (bryder) - amerikansk fribryder

Film 
 Sandmännchen - film fra 1959
 The Sandman (film fra 1991)
 The Sandman (film fra 2000)
 The Sandman (film fra 2011)

Se også 
 The Sandmen - dansk rockband fra 1985